Ага:

 Ага́ — утвердительное междометие.
 А́га — ядовитая тропическая жаба.
 Ага́ — титул военачальников.

 Топоним
 Ага — город в префектуре Ниигата (Япония).
 Ага — посёлок при станции в Забайкальском крае, ранее село Хила.
 Ага — река в Красноярском крае, приток Анжи.
 Ага — река в Забайкалье, приток Онона.
 Ага — река на полуострове Камчатка в России.
 Ага — река в Латвии, правый приток Ривы, протекает возле населённого пункта Ага.
 Ага-Батыр — посёлок в составе Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края.
 Ага-Хангил — село в Могойтуйском районе Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае.

 Имя
 Ага, или Агга — правитель Киша (Шумер).
 Ага Мохаммед Шах Каджар — шах Персии.
 Асадуллаев, Ага Шамси — азербайджанский нефтепромышленник-миллионер, покровитель науки и культуры, меценат.
 Ага Мирек — персидский художник.
 Ага Масих Ширвани — азербайджанский поэт XVIII века.
 Ага Шахи — пакистанский государственный деятель.
 

 Фамилия
 Ага, Владимир (род. 1987) — молдавский футболист.
 Ага, Нейматулла — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).
 Ага, Сайед Захур Ахмад (род. 1971) — пакистанский политик.
 Ага, Сайед Фазал (род. 1946) — пакистанский политик.
 Ага-Солтан, Неда (1983—2009) — иранская девушка, убитая во время акции протеста в Иране (2009).

 Аббревиатура
 АГА — автономный глубоководный аппарат
 АГА — Американская гастроэнтерологическая ассоциация
 АГА — Академия гражданской авиации (значения)

См. также 
 AGA